Guus Verstraete is de naam van meerdere personen:

 De acteur en regisseur Guus Verstraete (1914-1994), zie Guus Verstraete sr.
 De regisseur Guus Verstraete (1947-2017), zie Guus Verstraete jr.